Мингечевирское водохранилище (устар. Мингечау́рское водохрани́лище; ) — водохранилище в Азербайджане, образовано на реке Кура при строительстве плотины Мингечевирской ГЭС у Мингечевира. Площадь 605 км², объём 16,1 км³, длина 70 км, наибольшая ширина 18 км, средняя глубина 27 м, наибольшая — 75 м. Заполнялось с 1953 по 1959 годы. Высота над уровнем моря — 83 м.

Целью создания водохранилища являлось развитие энергетики, сельского хозяйства, водного транспорта, а также многолетнее регулирование стока и ликвидация наводнений в нижнем течении реки. Уровень Мингечевирского водохранилища колеблется в пределах 15,2 м. Используется в рекреационных целях. Берега высокие и крутые.

Из Мингечевирского водохранилища берут начало Верхнекарабахский (172 км) и Верхнеширванский (123 км) каналы.

В водохранилище обитают лещ, судак, вобла, шемая.

Общая информация 
Мингечевирское водохранилище является одним из глубоководных искусственных водоемов на территории Азербайджана. Участок водохранилища представляет собой плоскую корытообразную форму между хребтами Боздаг и Ходжашен. В летне-осенние и зимние периоды площадь водохранилища сокращается до 43 тыс. га.

Кура, Алазани, Иори, Гянджачай — являются основными притоками Мингячевирского водохранилища.
Водохранилище не имеет ледового покрова. Следствием сильной проточности и отсутствия ледового покрова является отсутствие в воде сероводорода.

Растительный и животный мир водохранилища представлен туводными рыбами, свойственными руслу и придаточным водоёмам нижнего течения реки Куры. Насчитывается 31 вид рыб, 12 видов из них имеют промысловое значение. После заполнения водохранилища в 1950-х годах его рыбохозяйственное освоение было затруднено, поскольку зона затопления не была очищена от леса и кустарника.

Электрическая мощность Мингечевирской ГЭС 401,6 мегаватт. Длина гидроэлектрической плотины — 1550 м, ширина составляет 16 м, высота — 80 м.

Водохранилище используется также для отдыха, рыболовства, водоснабжения. Водохранилище Мингечевира после введения в эксплуатацию было полностью заполнено только в 1959, 1963, 1968, 1973, 1975, 1976, 1978 и 1988 годах.

Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности в Мингечевирской гидро-электростанции является важным вопросом национальной безопасности Азербайджана. Для защиты станции от внешних воздействий была создана система безопасности с использованием новейшего оборудования. Системой безопасности защищаются периметр станции, дамба и три инженерных установки особой важности. Установлены системы идентификации номеров автомобилей и лиц водителей на контрольно-пропускных пунктах станции. После идентификации черт лица, человек получает разрешение на проход и получает пропуск. Важным элементом системы безопасности является ограждение (забор). Система ограждения состоит из двух барьеров. Станция «Радиолокации» является главным элементом системы безопасности. Система позволяет наблюдать за объектом в сложных погодных условиях.

См. также 
 Водохранилища Азербайджана

Примечания 

Бассейн Куры
Водохранилища Азербайджана